Ciruas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Ciruas, distrikt, Banten, 
 Desa Ciruas, administrativ by, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar